Cnemidophorus guttatus est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Cnemidophorus guttatus Hallowell, 1854 est un synonyme de Aspidoscelis gularis (Baird & Girard, 1852)
 Cnemidophorus guttatus Wiegmann, 1834 est un synonyme de Aspidoscelis guttata (Wiegmann, 1834)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Teiidae